O75 steht für:
 O75, ICD-10-Code für sonstige Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O60–O75
 O75, Altersklasse von Badminton-Seniorenmeisterschaften, siehe z. B. Deutsche Seniorenmeisterschaft (Badminton)

O75